Юхма может означать:

 Юхма — река в Кинешемском районе Ивановской области.
 Юхма — река в Батыревском районе Чувашии.
 Юхма, Мишши (род. 1936) — чувашский писатель, поэт, драматург и переводчик, педагог, редактор.